Буквализъм е буквалното възприемане на текст или значение на дума, често се употребява с негативна конотация в смисъла на „плоско“ разбиране или четене, или отхвърляне на не буквални или метафорични значения.

 Библейски буквализъм

Вижте също 
 Буквален превод